Richard Jones, Dick Jones
 Richard Jones – angielski polityk, w 1558 parlamentarzysta z Scarborough
 Richard Jones (1641–1711) – irlandzki arystokrata i polityk, 1. hrabia Ranelagh, płacmistrz armii, parlamentarzysta z Castle Rising, Chichester, Marlborough, Newtown, Plymouth i West Looe
 Richard Jones (zm. 1736) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Marlborough i Salisbury
 Dick Jones (1879–1958) – walijski rugbysta
 Richard M. Jones (1892–1945) – amerykański muzyk jazzowy
 Dick Jones (1902–1994) – amerykański baseballista
 Dick Jones (1927–2014) – amerykański aktor
 Richard Andrew Jones (ur. 1946) – amerykański aktor
 Richard Jones (ur. 1949) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Richard T. Jones (ur. 1972) – amerykański aktor
 Richard Jones (ur. 1973) – gujański lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk
 Richard Jones (ur. 1974) – brytyjski muzyk, basista Stereophonics
 Richard Jones – brytyjski muzyk, basista The Feeling
 Richard Jones – trynidadzki lekkoatleta, długodystansowiec